Die Spielzeit 2003/04 der T-Com Extraliga war die elfte reguläre Austragung der höchsten Eishockey-Spielklasse der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Dukla Trenčín mit 4:2 gegen den HKm Zvolen durch und gewann damit den dritten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der MHC Martin hingegen erreichte in der regulären Saison nur den letzten Platz, so dass er in die 1. Liga absteigen musste. Der MHC wurde durch den Meister dieser zweiten Spielklasse, den HK Dubnica, ersetzt.

Tabelle

Playoffs 
Die Play-Offs wurden im Modus "Best of Seven" ausgespielt.

Der HC Dukla Trenčín schlug den HKm Zvolen in der Finalserie mit 4:2 und wurde somit Slowakischer Meister 2004.

Meistermannschaft des HC Dukla Trenčín

Auszeichnungen 
 Topscorer: Martin Bartek (HKm Zvolen): 74 Scorerpunkte (38 Tore und 36 Assists)
 Bester Torschütze: Martin Bartek: 38 Tore
 Bester Torhüter: Karol Križan (HKm Zvolen): 2.00 GAA; 93,6 % Fangquote
 Trainer des Jahres: Dušan Gregor (HC Dukla Trenčín)
 Spieler des Jahres: Zdeno Cíger (HC Slovan Bratislava)
 Rookie des Jahres: Martin Gálik (MsHK ŠKP Žilina)

All-Star-Team

Weblinks 
 hockeyarchives.info (fr.)

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 2003/04